Ореховский — фамилия и топоним; имеет женскую форму Ореховская.

Персоналии 
 Ореховский, Олег Олегович (род. 1977) — российский хоккеист, четырехкратный чемпион России.
 Ореховский, Роман Николаевич (Рома Кенга; род. 1980) — российский певец, музыкант, аранжировщик, автор песен.
 Ореховский, Станислав Станиславович (1513—1566) — проповедник, публицист и историк XVI века.
 Ореховский, Юрий Иванович — заместитель командующего ЧФ ВМФ России, контр-адмирал.

Ореховская 
 Ореховская, Наталья Николаевна (более известна под фамилией Батракова; род. 1964) — русскоязычная писательница из Белоруссии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ореховский — посёлок в Кобринском районе Брестской области.
 Ореховский — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ореховский — посёлок в Одоевском районе Тульской области.

См. также 
 Ореховский район (значения)
 Ореховский сельсовет